W Polsce: 
 Klukowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna 
 Klukowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze 
 Klukowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze 
 Klukowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Klukowo 
 Klukowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów
 Klukowo – gmina w powiecie  wysokomazowieckim
 Klukowo – gromada w powiecie wysokomazowieckim
 Klukowo – osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Matarnia
 Klukowo – przystanek kolejowy w Gdańsku, w dzielnicy Matarnia

Zobacz też 
 Klukowo-Kolonia